OKL steht für:
 Oberkommando der Luftwaffe
 Gunung Bintang Airport (IATA-Code), Flughafen von Oksibil (Pegunungan Bintang), Pegunungan Bintang Regency, Papua (Provinz), Westneuguinea, Indonesien

OKL als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Polen: Powiat Kluczborski in der Woiwodschaft Oppeln

Okl steht für:
 PKP OKl2, polnische Typbezeichnung von Tenderlokomotiven der DR-Baureihe 64

Okl. bzw. O.-Kl. steht für:
 Oberklasse, Bezeichnung in den Sozialwissenschaften für die höchste soziale Klasse
 Oberklasse, Bezeichnung für das höchste PKW-Segment des Kraftfahrt-Bundesamtes
 Ortsklasse, österreichische Einstufung aus dem Tourismusrecht

okl steht für:
 Alt-Kentische Gebärdensprache (ISO-639-3-Code), Gebärdensprache im Kent des 17. Jahrhunderts

Abkürzung